Desa Mojo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 110,76), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 110,13), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,50, long 110,93), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,81, long 109,53), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,43, long 111,59), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 111,96), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 111,83), 
 Desa Mojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 113,18), 

Robotskapade Indonesienförgreningar